Ter Dolen (bier) - een Belgisch bier
 Kasteelbrouwerij De Dool - een Belgische brouwerij
 Kasteel Den Dool - een kasteel te Helchteren